Pastorino peut faire référence à :

  (1887-1961), écrivain et poète italien
 Carlos Pastorino (1973-), arbitre
 Carlos Torres Pastorino (1910-1980), écrivain brésilien
 Claudia Pastorino (1965-), chanteuse italienne
 Franco Pastorino, acteur italien (1933–1959)
 Giacomo Pastorino (1980-), joueur de water-polo italien
  (1910–2005), prêtre catholique, évêque italien
 Inès Pastorino (1992-), athlète spécialisé dans la marche
 Jean-Marc Pastorino (1957-), directeur de Nice-Matin
 Luca Pastorino (1971-), politicien italien
  (1916–1994), actrice argentine
  (1929-2010), céramiste et sculpteur italien

Voir aussi 
 Pastorino dei Pastorini, Giovanni Michele Pastorino de Pastorino ou Guido Pastorini (1508-1592), peintre, sculpteur et médailliste italien

Références 

Homonymie de patronyme italien